Филомена:
 «Филомена» () — фильм Стивена Фрирза, вышедший в 2013 году.
 «Филомена» () — поэма Кретьена де Труа, написанная в XII веке.
 Филомена Римская — католическая святая.

См. также 
 Филомена-мата-коауитланский тотонакский язык
 Филомено-Мата (муниципалитет)
 
 Филомена Канк